Джон Линч (; род.  26 декабря 1961, Корриньшего) — ирландский актёр, получивший известность после ролей в фильмах «Дневник террориста», «Мужской стриптиз» и «И целого мира мало», а также в сериале ABC «Однажды в сказке». Номинант на премию BAFTA.

Биография 
Джон Линч родился в Корриньшего, графство Арма, Северная Ирландия. Он учился в колледже Святого Колмана, Ньюри. Начал играть в спектаклях на ирландском языке в школе в первые годы конфликта в Северной Ирландии. Старший из пяти детей отца-ирландца и матери-итальянки из Тривенто (Кампобассо). Его младшая сестра Сьюзен и его племянник Томас Финнеган также актеры.

Карьера 
Линч появлялся во многих фильмах, связанных с конфликтами в Северной Ирландии, таких как «Дневник террориста» (1984) с Хелен Миррен, «Во имя отца» (1993) с Дэниелом Дэй-Льюисом, «Железнодорожный вокзал» (1992) с Джули Кристи и Дональдом Сазерлендом, «Ничего личного» и «Сын матери» (1996), также с Миррен, а также фильм на ирландскую тему «Эвелин» (2002).

Он играл роль второго плана в фильме Дерека Джармана «Эдвард II» (1991), в роли лорда Крэйвена в фильме Агнески Холланд «Таинственный сад» (1993), в роли Тэджа в «Секрете Роана Иниша» (1994) и в роли Джерри в «Раздвижных дверях» (1998).

Линч сыграл роль легенды футбола Джорджа Беста в фильме 2000 года «Бест». Он сыграл главную роль в австралийском полнометражном фильме «Ребенок ангела», получив премию Австралийского института кино за лучшую главную роль и премию австралийских кинокритиков за лучшую мужскую роль 1995 года. В 1996 году он был номинирован на премию «Спутниковый фильм» за фильм «Молл Фландерс». работала с известным бельгийским режиссером Марион Хансель над ее адаптацией романа номинированного на Букера писателя Деймона Галгута «Карьер» (также известного как La Faille; 1998), который выиграл премию «Лучший фильм» на Монреальском кинофестивале. На кинофестивале в Форт-Лодердейле в 2000 году он выиграл лучшую мужскую роль за главную роль в фильме «Лучший». Он написал сценарий, и он сопродюсер фильма.

Он был номинирован на премию BAFTA за роль Кэла, а также на ирландскую премию кино и телевидения за роль в фильме «Война детей». Он снялся в фильме «Пятидневный приют» в роли Стивена, который получил европейскую кинопремию и участвовал в конкурсе на Римском кинофестивале. Он сыграл главную роль в первом полнометражном фильме Крейга Вивьероса - тюремной драме «Призраки». Он сыграл роль Воллфстана в «Черной смерти» и появился в киноверсии романа Майкла Морпурго 2012 года «Мирный рядовой».

Личная жизнь 
Линч также является писателем. Его первый роман «Разорванная вода» был опубликован в ноябре 2005 года «Четвертым сословием», литературным изданием Харпера и Коллинза, а его второй, «Падение с небес», был опубликован 13 мая 2010 года тем же издателем.

Избранная фильмография

Награды

Премии кино и ТВ 
BAFTA
  — в номинации «Лучшая мужская роль» («Дневник террориста»)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии BAFTA
Киноактёры Великобритании
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы